Plaats in Indonesië
Blang Ara (Bukit), een plaats in het onderdistrict Bukit, regentschap Bener Meriah van de provincie Atjeh
Blang Ara (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Blang Ara (Pintu Rime Gayo), een plaats in het onderdistrict Pintu Rime Gayo, regentschap Bener Meriah van de provincie Atjeh
Blang Ara (Kuta Makmur), een plaats in het onderdistrict Kuta Makmur, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Blang Ara Kmp., een plaats in het onderdistrict Seunagan Timur, regentschap Nagan Raya van de provincie Atjeh

Keude Blang Ara (Kuta Makmur), een plaats in het onderdistrict Kuta Makmur, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Keude Blang Ara (Seunagan Timur), een plaats in het onderdistrict Seunagan Timur, regentschap Nagan Raya van de provincie Atjeh